Шихан — кварцитовая скала, в седловине между горой Буландиха и хребтом Шуйда.

Расположена в 1,5 км от посёлка Рудничный, возле города Бакала, Саткинский район, Челябинская область.
Существует угроза уничтожения из-за человеческой деятельности.

Название «Шихан» — в переводе с тюрксого на русский — островерхая возвышенность, бугор, гребень высоких гор.

Примечания

Ссылки 
 
 Шихан на Викимапии

Шиханы
Скалы Челябинской области